Świat słów (ang. WordWorld, 2007–2011), przygotowany i emitowany od września 2007 r. przez amerykańskie-kanadyjskie-indyjskie telewizję PBS, jest programem Edutainment, którego celem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to serial dla dzieci pokazujący animowany świat, w którym zbudowane z liter postaci odgrywają pierwszoplanowe role, ucząc dzieci znaczenia angielskich słów i sposobu ich wymawiania.

W pierwszym sezonie WordWorld wyemitowanych będzie 26 półgodzinnych odcinków serialu. Uzupełnieniem programu, podobnie jak przy Ulicy Sezamkowej, są strony internetowe programu WordWorld oraz portal edukacyjny PBSKids, a także towarzyszące produkcji telewizyjnej: seria DVD, książek, gier i zabawek nawiązujących do Świata Słów.

Zanim producenci WordWorld nakręcili odcinki serialu, przeprowadzono szczegółowe badania czytelnictwa wśród dzieci. Na podstawie tych badań przygotowano założenia dydaktyczne kolejnych odcinków. Każdy odcinek programu kształtuje jedną z czterech kluczowych umiejętności dzieci: rozpoznawanie słów, znajomość liter, rozumienie sensu słowa, a także dzielenie się wiedzą i emocjami.

Konstrukcja WordWorld powoduje, że może on służyć jako narzędzie nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym w innych krajach.

W Polsce premiera serialu miała miejsce 1 września 2012 roku na kanale DreamWorks.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie DreamWorks
Reżyseria: Paweł Galia
Dialogi polskie: Andrzej Wójcik
Dźwięk i montaż: Jerzy Wierciński
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Udział wzięli:
 Agnieszka Maliszewska –Pani Narrator
 Klaudiusz Kaufmann – Kaczka
 Paweł Ciołkosz – Świnia
 Joanna Pach-Żbikowska – Owca
 Brygida Turowska – Miś
 Waldemar Barwiński – Żaba
 Robert Tondera –
 Pies,
 Potwór (odc. 7a),
 Robot (odc. 15b, 45a)
 Jarosław Domin – Mrówka
 Sławomir Pacek – Mucha
 Mirosław Wieprzewski –
 Owad,
 Rekin
 Monika Wierzbicka –
 Pszczoła,
 Pająk,
 Jeden z trzech siostrzeńców Świni
 Ewa Serwa –
 Kotka,
 mama Ptak
 Agnieszka Mrozińska – Kangurzyca

 Jakub Szydłowski – Krab (odc. 24b, 28a)
 Krystyna Kozanecka – Gąsienica (odc. 28b)
 Jan Kulczycki – Żółw (odc. 22b, 30a, 35a)
 Katarzyna Dąbrowska – Słoń (odc. 21a, 37b)
i inni

Lektor tyłówki: Paweł Galia

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona WordWorld
 WordWorld jako program Edutainment
 WordWorld jako program nauki angielskiego

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Indyjskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Programy telewizji PBS
Seriale telewizyjne Crest Animation Studios